Behn est un patronyme porté notamment par :

 Aphra Behn (1640-1689), dramaturge et romancière anglaise ;
 Ari Behn (1972-2019), écrivain norvégien ;
 Fritz Behn (1878-1970), sculpteur allemand ;
 Harry Behn (1898-1973), scénariste et auteur américain ;
 Sosthenes Behn (1882-1957), homme d'affaires américain.